Мунджон:

 Мунджон — 11-й правитель корейского государства Корё, правивший в 1046—1083 годах.
 Мунджон — 5-й ван корейского государства Чосон, правивший в 1450—1452 годах.

 Мунджон — прежнее название станции метро «Пусанский международный финансовый центр — Банк Пусана».